Pedro Sanjurjo puede referirse a:
 Pedro Sanjurjo Pérez, jurista y político español.
 Pedro Sanjurjo González, político español.